Dvokrilec je lahko:

 letalo dvokrilec (dvokrilnik)
 red žuželk dvokrilci